Gumowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Gumowo, village du powiat de Ciechanów
 Gumowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Gumowo, village du powiat de Płońsk